Загорице могу бити:

 Загорице (Рогатица), насељено мјесто у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Загорице (Коњиц), насељено мјесто у општини Коњиц, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Загорице (Високо), насељено мјесто у општини Високо, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ